Tankhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tang He (vattendrag i Kina, Hebei), 
 Gan He (vattendrag i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar